Denkmäler nach Straßen geordnet: A | B | E | G | H | K | L | M | S | W 

|}

Weblinks

Einzelnachweise 

Zündorf (Köln)
Baudenkmaler Koln Zundorf